Quebrada (Puerto Rico), een plaats in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
Quebrada (tango), een van de klassieke onderdelen van de tango
La Quebrada, een Venezolaanse stad, de hoofdstad van de gemeente Urdaneta
Torre Quebrada, een van de drie wachttorens aan de kust van de gemeente Benalmádena, Spanje
Canoa Quebrada, een badplaats in het noordoosten van Brazilië

Zie ook 
Quebrada Limas, een kleine rivier in Bogotá
Quebrada de Humahuaca, werelderfgoed, een vallei in de provincie Jujuy in het noorden van Argentinië
Quebrada Maracuto, prehistorische rotsschilderingen in Carolina, Puerto Rico
Quebrada del Nuevo Reino, een dorp in Pichilemu, Chili
Quebrada de Luna, dorp in Argentinië